Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu se konaly od 24. července do 4. srpna 2021.

Medailisté

Muži

Ženy

Přehled medailí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

2
Vzpírání
Vzpírání v roce 2021
Vzpírání v Japonsku